Neslihan est un prénom féminin turc notamment porté par :
Neslihan Atagül (1992- ), actrice turque ;
Neslihan Demir (1983- ), joueuse de volley-ball turque ;
Neslihan Kavas (1987- ), joueuse de tennis de table handisport turque ;
Neslihan Yiğit (1994- ), joueuse turque de badminton.

Prénom turc
Prénom féminin